Stelian este un nume/prenume românesc. Numele a fost/este purtat de următoarele persoane:

Stelian Tănase-(n. 17 februarie 1952, București) este un scriitor, eseist, istoric, politolog, publicist, scenarist, regizor, realizator de televiziune și analist politic român. Stelian Tănase este Președintele Societății Române de Radio și Televiziune.
Stelian Duțu-(n. 20 februarie 1955, com. Gura Ocniței, județul Dâmbovița) este un politician român, membru al Parlamentului României.
Stelian Tăbăraș- (20 noiembrie 1939, Secăria, Județul Prahova- 24 septembrie 2009, București) a fost un prozator român.
Stelian Ivașcu
Stelian Ghiță-Eftemie
Dan Stelian Marin-este un fost senator român în legislatura 1992-1996 ales în județul Vâlcea pe listele partidului FDSN.
Toma Stelian-(n. 3 aprilie 1860, Craiova; d. 25 octombrie 1925, București) a fost un avocat, politician român, ministru al justiției, ministru al apărării și un mare colecționar de artă.
Între anii 1917 și 1919 a prezidat misiunea parlamentară a Consiliului Național Român de la Paris.
Stelian Popescu (militar)-(n. 26 ianuarie 1925, satul Dumbrava, județul Mehedinți - d. 15 noiembrie 1995, București) a fost un general român, care a comandat Armata a III-a, cantonată la Cluj (1976-1979).
Corneliu Stelian Mirea-(n. 15 august 1956) a fost un deputat român în legislatura 1990-1992, ales în municipiul București pe listele partidului FSN.
Stelian Stancu (fotbalist)-(n. 22 septembrie 1981) este un fotbalist român care este legitimat la clubul Khazar Lankaran din Azerbaidjan.
Stelian Nițulescu-(n. 29 septembrie 1893 - 1985[1]) a fost un jurist și demnitar comunist român. În anul 1932 a devenit membru a PCR. A fost membru al CC al PMR, ministru al justiției (1949 -1953), președinte al Asociației Juriștilor (din 1960). În mai 1961 a fost decorat cu Medalia "A 40-a aniversare de la înființarea Partidului Comunist din România".
Florin-Stelian Popescu-(n. 7 aprilie 1950) este un deputat român în legislatura 1990-1992, ales în județul Prahova pe listele partidului Ecologist-SD. În cadrul activității sale parlamentare, Florin-Stelian Popescu a fost membru în grupurile parlamentare de prietenie cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Republica Libaneză și Republica Italiană.
Stelian Pintelie- (n. 13 iulie 1938, comuna Beceni, județul Buzău - d. ?) a fost un general român de informații, care a îndeplinit funcția de comandant al Unității Speciale de Transmisiuni "R" (actualul STS) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (1 iunie 1980 - 23 iunie 1984) și apoi pe cea de ministru al poștelor și telecomunicațiilor în primul guvern post-revoluționar (1990).
Eduard-Stelian Martin-(n. 13 decembrie 1973) este un politician român, membru al Parlamentului României.
Stelian Dedu-(n. 3 august 1933) este un fost senator român. Stelian Dedu a fost ales senator în legislatura 1990-1992 pe listele FSN în județul Mehedinți.
Stelian Popescu Ghimpați-(n. 30 aprilie 1906, d. 1950) este un pictor român al secolului XX.
Stelian Burcea-(n. 7 octombrie 1983 în Pitești, județul Argeș) este un jucător român de rugby în XV. Evoluează pe postul de linia a treia (flanker).
Stelian Popescu (ziarist)- (n. 18 februarie 1875, Lacu Turcului, județul Prahova - d. 1953, Spania) a fost un jurist, om politic și ziarist român.A fost deputat în mai multe rânduri. A fost Ministru de Justiție în Guvernul Take Ionescu (17 decembrie 1921 - 19 ianuarie 1922), Guvernul Barbu Știrbey (4 - 20 iunie 1927), Guvernul Ion I.C. Brătianu (7) (22 iunie - 24 noiembrie 1927) și Guvernul Vintilă I.C. Brătianu (24 noiembrie 1927 - 9 noiembrie 1928).
Stelian Neagoe-(n. 5 octombrie 1938, satul Geblești, județul Dolj) este un istoric român, autor al unui număr mare de studii istorice, îndeosebi legate de Unirea românilor.
Stelian Morcovescu-(n. 23 iulie 1934) este un fost senator român în legislatura 1990-1992 ales în județul Maramureș pe listele partidului FSN.

Vezi și 
 Stelian (dezambiguizare)

Nume de familie românești
Prenume românești
Liste de români